Il doppio del torneo di tennis Torneo Tirreno Power 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Danielle Harmsen e Réka-Luca Jani che hanno battuto in finale Diana Enache e Liana Ungur 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Elena Bovina /  Dar'ja Kustova (quarti di finale)
 Corinna Dentoni /  Andreja Klepač (semifinali)

 Irena Pavlović /  Laura Thorpe (semifinali)
 Nicole Clerico /  Ksenia Palkina (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torneo Tirreno Power 2011